Weißflecken-Schneckennatter ist der deutsche Name folgender Schlangenarten (Familie Asiatische Schnecken fressende Schlangen (Pareidae), Gattung Pareas):

 Pareas macularius Theobald, 1868
 Pareas margaritophorus Jan, 1866